Гудурица () — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1267 жителей (по переписи населения 1991 года — 1338 жителей).

Демография 
В селе Гудурица, по переписи 2002 года проживали 1020 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,3 лет (38,8 года у мужчин и 41,7 года у женщин). В селе есть 430 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,94.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гудурица

Населённые пункты Воеводины